

Geografia 
Fingal – città del concilio di Break O'Day, Tasmania (Australia)
Fingal – comunità rurale dello Shire di Mornington Peninsula, Victoria (Australia)
Fingal – località della Contea di Elgin, Ontario (Canada)
Fingal – una delle tre contee nate dalla suddivisione dell'antica contea di Dublino (Irlanda)
Fingal – città della Contea di Barnes, Dakota del Nord (Stati Uniti d'America)
Grotta di Fingal – grotta dell'isola di Staffa, Scozia (Regno Unito)

Sport 
Sporting Fingal F.C., associazione calcistica del campionato irlandese
Fingal GAA, Squadra di hurling che rappresenta la contea di Fingal

Altro 
Fingal – protagonista dei Canti di Ossian di James Macpherson
Fingal – gruppo irlandese di musica tradizionale